Mário Silva (artista plástico) — artista plástico português
 Mário Silva (atleta) atleta português
 Mário Silva (ciclista) — ciclista português
 Mário Augusto da Silva — cientista português
 Mário Fernando Magalhães da Silva — antigo futebolista do FC Porto e Boavista FC, nascido em 1977

Desambiguações de antropônimos